A 2017-es GP3-szezon volt a sorozat történetének nyolcadik szezonja. A címvédő a monacói Charles Leclerc, aki erre az évre a FIA Formula–2 bajnokság-ba szerződött. A csapatok közül az ART Grand Prix a címvédő.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár
A új naptárat 2017 januárjának végén adták ki, amely nyolc versenyhétvégéből és 16 futamból fog állni.

Eredmények

A bajnokság eredménye 
Főversenyen szerezhető pontok

Sprintversenyen szerezhető pontok

Versenyzők 

Megjegyzés:
† — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Konstruktőrök 
A versenyeket követően a csapatok a legjobb három célba érő autójukkal szerezhettek pontot.

Források

Külső hivatkozások 
 A GP3 hivatalos honlapja

GP3
Gp3